Benjamin Gottfried Weinart ist der Name folgender Personen:

* Benjamin Gottfried Weinart (Theologe) (1715–1795), deutscher Theologe
 Benjamin Gottfried Weinart (Historiker) (1751–1813), deutscher Historiker und Bibliograph